Tuck peut faire référence à : 

 Tuck, le nom d'une arme blanche

Patronyme
 Edward Tuck (1842 - 1938), un homme d'affaires américain. Il forma avec son épouse, Julia Stell, un couple de mécènes en France et en Nouvelle Angleterre
 Hillary Tuck (1978-), une actrice américaine
 Matthew Tuck (1980-), chanteur et guitariste britannique du groupe de metalcore mélodique Bullet For My Valentine
 William Hallam Tuck (1890-1966),  un homme d'affaires américain
Raphael Tuck un éditeur anglais célèbre de cartes postales et de livres

Surnom 

 João Carlos Novo de Araújo Gonçalves, footballeur portugais.

Voir aussi
 Tuck and Patti, un duo américain de musique de jazz
 Nip/Tuck, une série télévisée américaine
 Frère Tuck, un compagnon de Robin des Bois

Homonymie de patronyme